L’audition est, au sens premier « l'action d'entendre » :
 en médecine, laudition humaine, capacité humaine à percevoir des sons, sensibilité du sens de l'ouïe, que mesure l'audiométrie ;
 en droit, laudition, interrogatoire effectué dans le cadre d'une enquête judiciaire,
 par exemple laudition de sécurité de J. Robert Oppenheimer ; 
 en musique et dans le spectacle, une audition est l' (Trésor de la langue française) ; quand il s'agit de sélection pour un rôle, on emploie parfois l'anglicisme casting,
 par exemple laudition des Beatles chez Decca.

L'audition intérieure désigne en musique par synecdoque la capacité de se représenter mentalement et de façon juste les intervalles musicaux.

 Culture 
 le manhwa Audition de Kye Young Chun.
 L'Audition (Konkurs), un film tchèque de Miloš Forman sorti en 1963 ;
 Audition, un film japonais de Takashi Miike sorti en 1999 ;
 L'Audition, un film québécois de Luc Picard, sorti en 2005.
 L'Audition ()'', un film franco-allemand de Ina Weisse sorti en 2019.

 Logiciel 
 Adobe Audition''', un logiciel d'enregistrement sonore multipiste basé sur Cool Edit.